Массалия (, ) — древнегреческий полис, находившийся на месте нынешнего Марселя и его предшественник. Основанный ионическими выходцами из малоазийской Фокеи около 600 года до н. э., Массалия к пятому веку до н. э. стала одним из главных портов Западного Средиземноморья наравне с Карфагеном. Родина знаменитого мореплавателя Пифея. На протяжении всего эллинистического периода город был верным союзником Рима.

Став римским городом в начале нашей эры, город получил название Массилия и сохранил свою роль культурного плавильного котла и торгового порта на берегах Южной Галлии, хотя, встав на сторону Помпея во время его войны против Цезаря, Массалия потеряла свою независимость и торговое превосходство, особенно в пользу Арелата. Римляне оставили в городе греческую культуру и население. Римские интеллектуалы предпочитали изучать греческий язык и культуры в Массалии, расположенной ближе к Италии, вместо того, чтобы отправляться в долгое и дорогостоящее путешествие в Восточное Средиземноморье.

Романизированный к поздней античности, крещёный в пятом веке, уменьшившийся в результате вторжений готов, город восстановил относительное процветание в седьмом веке и положил начало аббатству Сен-Виктор, игравшему важную роль во всей Юго-Восточной Франции до двенадцатого века.

Расположение города 

Массалия стояла к востоку от Роны, на берегах бухты Лацидон, глубокой и широкой бухты, защищённой от ветров мистраля двумя высокими скалистыми мысами.

Массалия греческая

Основание города

Политическое устройство

Колонии Массалии 
Важнейшими колониями Массалии были:
 Тауроис (, ) — 
 Ольвия Прованская (, ) — 
 Афинополис (, ) — 
 Антиполис (, ) — 
 Никея (, ) — 
 Остров Стоегадес (, ) — 
 Агафи (, ) — 
 Эмпорион (, ) — 
 Род (, ) — 
 Гемероскопион (, ) — 
 Гераклея (, ) —

Массалия римская

Потеря независимости Массалией

Римская Массилия

Пословицы про Массалию 
Согласно Суде, греки использовали пословицы Ἐκ Μασσαλίας ἥκεις («Ты выходец из Массалии») и Ἐς Μασσαλίαν πλεύσειας («Ты можешь плыть в Массалию») по отношению к женственным и мягким мужчинам, видимо потому, что мужчины из Массалии были одеты в нарядные длинные надушенные одежды и укладывали свои волосы, когда другие греки считали такое поведение позорным.

Генетическое наследие греков 
Генетическое исследование, проведённое в 2011 году, показало, что 4 % жителей Прованса являются носителями гаплогруппы E-V13, которая особенно часто встречается среди фокейцев (19 %), и что 17 % Y-хромосом в Провансе могут быть отнесены к греческой колонизации. По мнению авторов, эти результаты свидетельствуют о «доминирующем вкладе греческой мужской элиты в население Прованса железного века».

См. также 
 Греческая колонизация
 Греки в доримской Галлии

Примечания

Литература 
 

Греческие города-государства
Древнегреческие колонии